Transgór Mysłowice
 Transgór Rybnik
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe  "TRANSGÓR", Zabrze